Naselja u Hrvatskoj:
 Aleksandrovac Požeški, stari naziv za naselje Antunovac u općini Velika

Naselja u Srbiji:
 Aleksandrovac (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Aleksandrovac (Babušnica, Srbija), naselje u sastavu općine Babušnica
 Aleksandrovac (Žabari, Srbija), naselje u sastavu općine Žabari
 Aleksandrovac (Negotin, Srbija), naselje u sastavu općine Negotin
 Aleksandrovac, grad i središte istoimene općine Aleksandrovac (općina)